Betulaphis är ett släkte av insekter som beskrevs av Glendenning 1926. Betulaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Betulaphis